Ртутьцерий — бинарное неорганическое соединение
церия и ртути
с формулой CeHg,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ в инертной атмосфере:

Физические свойства 
Ртутьцерий образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа P mm,
параметры ячейки a = 0,3808 нм, Z = 1,
структура типа хлорида цезия CsCl
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 555 °C .

Примечания 

Соединения церия
Соединения ртути
Интерметаллиды